

Пепелиште (Болгарія) — село, община Кирджалі, Кирджалійська область

Пепелиште (Македонія) — село, община Неготино, Вардарський регіон